Натуральне число 592
 592 рік до нашої ери
 592 рік нашої ери